Београдска улица је појам са више значења:

 Београдска улица (Врање),
 Београдска улица (Санкт Петербург), 
 Београдска улица (Париз).